Piaseccy herbu Gozdawa – polski ród szlachecki
 Piaseccy herbu Janina – polski ród szlachecki
 Piaseccy herbu Pierzchała – polski ród szlachecki
 Piaseccy herbu Zabawa – polski ród szlachecki